

Лясоткі — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Лясоткі — село в гміні Ридзина Лещинського повіту Великопольського воєводства